El término Pentagonaster corresponde a:
 Un género de plantas (ver Kunzea)
 Un género de estrellas de mar (ver Pentagonaster (estrella de mar))